Bohemian Rhapsody pode se referir a:
Bohemian Rhapsody Canção da banda Queen
Bohemian Rhapsody (filme) filme de 2018 dirigido por Bryan Singer
Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack trilha sonora do filme Bohemian Rhapsody